De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2003 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 25 mei 2003 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP
De race werd na 15 ronden gestopt vanwege hevige regenval. Later werd de race herstart over 13 ronden, waarbij de startgrid werd bepaald door de volgorde van de coureurs aan het eind van de eerste race. De tweede race bepaalde de definitieve uitslag van de race. Coureurs die in de eerste race uitvielen, mochten niet meer starten in de tweede race.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans